Santersleben bezeichnet die Orte:
 Groß Santersleben
 Klein Santersleben, heute Ortsteil von Schackensleben

Santersleben bezeichnet ferner:
 das Gut Klein-Santersleben
 das Schloss Klein Santersleben

Santersleben ist der Name von:
 Adolf von Santersleben, heute bekannt als Adolf I. (Schauenburg und Holstein)
 Familie Santersleben, siehe Burg Loburg

Siehe auch:
 Sandersleben